Kongruenz (von lateinisch congruentia „Übereinstimmung“) oder kongruent steht für:

 Kongruenz (Geometrie), Deckungsgleichheit von Punktmengen
 Kongruenz (Zahlentheorie), Eigenschaft zweier Zahlen, denselben Rest bezüglich eines Divisors zu haben
 Kongruenz (Matrix), in der linearen Algebra eine Eigenschaft quadratischer Matrizen
 Kongruenz zweier ganzer Zahlen in der Algebra, siehe Kongruenzrelation #Kongruenz ganzer Zahlen
 Kongruenz (Grammatik), regelhafte Übereinstimmung zweier Satzteile in bestimmten grammatischen Merkmalen
 Kongruenz (Recht), Übereinstimmung einer Leistung mit einer Verpflichtung des Leistenden
 Kongruenz (Psychotherapie), authentische Kommunikation des Therapeuten

Siehe auch:
 Kongruenz in der spanischen Sprache
 kongruente Zahl (Zahlentheorie)

 Übereinstimmung (Begriffsklärung)